Aspasia steht für:

 Aspasia (Vorname), weiblicher Vorname 
 Aspasia (Antike) (Aspasia von Milet; 5. Jh. v. Chr.), griechische Philosophin, Frau des Perikles
 Aspasia (Medizinerin) (1./2. Jh.), Frauenärztin der Antike
 Aspasia (Orchideen), eine Gattung der Familie Orchidaceae
 (409) Aspasia, Asteroid des Hauptgürtels
 Aspasia Island, Insel in Südgeorgien
 Aspasia Point, steiles Felsenkap, das etwa 16 km ostsüdöstlich des Kap Núñez liegt
 veraltete dt. Schreibweise von Aspazija (1865–1943), lettische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Aspasius